MEB est l'acronyme de :
 Microscopie électronique à balayage,
 Syndrome Muscle-Eye-Brain, dans le nom « syndrome MEB », la maladie de Santavuori,
 ,
Marcq-en-Barœul, une commune du département du Nord située dans la banlieue nord de Lille.
 Marine expeditionary brigade de l'US Marine Corps
 Plate-forme Volkswagen MEB

Homonymie d'acronyme